Николай Александрович Гребенюков (1925 — ?) — бригадир слесарей Джамбулского сахарного комбината Министерства пищевой промышленности Казахской ССР, Герой Социалистического Труда (17.01.1974).

Родился в 1925 г. в г. Чимкент Южно-Казахстанской области.

В 1944—1950 гг. служил в армии, участник войны (71-й артиллерийский полк).

После демобилизации работал слесарем, бригадиром слесарей Джамбулского сахарного комбината.
Его бригада неоднократно являлась победителем социалистического соревнования и награждалась переходящими Красными знамёнами.

Герой Социалистического Труда (17.01.1974). Награждён орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).

Почётный гражданин города Джамбул (Тараз) (1989).

Умер не ранее 2010 года.

Источники 
 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Том 37,Выпуски 1-26. Изд. Верховного Совета СССР, 1974
 https://erlik.kz/2018/11/30/гребенюков-николай-александрович/